El Higo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Higo, Veracruz, 
 El Higo (kommun), Veracruz, 
 El Higo, Querétaro Arteaga, 
 El Higo, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar